Patrick Howald, né le  à Berne, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Repêchage
En 1993 il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Kings de Los Angeles en , .

C'est le quatrième joueur suisse à être repêché par une franchise de LNH derrière Ken Baumgartner, Jacques Soguel et Pauli Jaks.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1986-1987 || CP Berne || LNA || 5 || 2 || 0 || 2 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1987-1988 || CP Berne || LNA || 31 || 1 || 2 || 3 || 6 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1988-1989 || CP Berne || LNA || 36 || 10 || 9 || 19 || 8 || 11 || 2 || 2 || 4 || 8
|- 
| 1989-1990 || CP Berne || LNA || 36 || 17 || 18 || 35 || 36 || 11 || 6 || 2 || 8 || 10
|- 
| 1990-1991 || CP Berne || LNA || 36 || 18 || 16 || 34 || 55 || 10 || 7 || 7 || 14 || 12
|- 
| 1991-1992 || CP Berne || LNA || 36 || 20 || 11 || 31 || 30 || 11 || 7 || 6 || 13 || 8
|- 
| 1992-1993 || HC Lugano || LNA || 36 || 15 || 9 || 24 || 50 || 9 || 5 || 1 || 6 || 10
|- 
| 1993-1994 || HC Lugano || LNA || 36 || 12 || 15 || 27 || 26 || 9 || 1 || 2 || 3 || 2
|- 
| 1994-1995 || CP Berne || LNA || 36 || 14 || 15 || 29 || 26 || 6 || 2 || 0 || 2 || 2
|- 
| 1995-1996 || CP Berne || LNA || 35 || 21 || 7 || 28 || 14 || 11 || 6 || 11 || 17 || 0
|- 
| 1996-1997 || CP Berne || LNA || 46 || 26 || 20 || 46 || 71 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
| 1997-1998 || CP Berne || LNA || 36 || 13 || 14 || 27 || 34 || 7 || 1 || 1 || 2 || 4
|- 
| 1998-1999 || CP Berne || LNA || 45 || 21 || 15 || 36 || 50 || 6 || 1 || 1 || 2 || 4
|- 
| 1999-2000 || CP Berne || LNA || 43 || 15 || 15 || 30 || 26 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|- 
| 2000-2001 || CP Berne || LNA || 43 || 10 || 5 || 15 || 46 || 10 || 1 || 1 || 2 || 2
|- 
| 2001-2002 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 44 || 14 || 19 || 33 || 48 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|- 
| 2002-2003 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 44 || 13 || 17 || 30 || 41 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 2003-2004 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 48 || 15 || 21 || 36 || 12 || 4 || 1 || 0 || 1 || 4
|- 
| 2004-2005 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 44 || 4 || 6 || 10 || 24 || 11 || 4 || 4 || 8 || 8
|-

Carrière internationale

Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :

Championnat d'Europe junior
1987
Championnat du monde
A : 1991, 1992, 1993 et 1995
B : 1990 et 1994
Jeux olympiques d'hiver
1992

Palmarès
Champion Suisse LNA en 1989, 1991, 1992 et 1997 avec le CP Berne

Références 

Naissance en décembre 1969
Joueur international suisse de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Sportif bernois
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Berne